Wladimirkathedrale heißen folgende dem heiligen Wladimir I. gewidmete Kathedralen:

 die Wladimirkathedrale (Kiew)
 die Wladimirkathedrale (Sadonsk)
 die Wladimirkathedrale (Chersones) 
 die Wladimirkathedrale (Sewastopol)